En Pologne, Grabowica peut faire référence à :

 Grabowica, un village dans la voïvodie de Lublin.

 Grabowica, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.